Heidburg steht für

 Heidburg (Burg), eine abgegangene Burg bei Hofstetten (Baden)
 Heidburg (Passhöhe), eine Passhöhe zwei Kilometer südöstlich der Burg